Lechaumühle ist der Ortsname von

 Lechaumühle (Königsbrunn), Ortsteil der Stadt Königsbrunn, Landkreis Augsburg, Bayern
 Lechaumühle (Schmiechen), Ortsteil der Gemeinde Schmiechen, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern